Il torneo a squadre femminile di tennistavolo si svolgerà dal 12 al 16 agosto 2016 al Riocentro di Rio de Janeiro.

Programma

Teste di serie

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 

Squadre F